Seznam izraelskih kraljev vsebuje kralje Kraljestva Izrael in Kraljestva Juda. 

Pred ustanovitvijo kraljestva je izraelski narod vodil najprej prerok Mojzes (od izhoda iz Egipta, okoli 1250 pr. n. št., do vdora v Palestino, okoli 1200 pr. n. št.). Osvajanje "Obljubljene dežele" je vodil njegov naslednik, prerok Jozue. Po osvojitvi je sledila doba sodnikov, ki so s presledki vodili izraelski narod med 1200 - 1025 pr. n. št. V tem obdobju se jih je zvrstilo 14: Otniél, Ehud, Šamgár, Debóra, Gideón, Tolá, Jaír, Jefte, Ibcán, Elón, Abdón, Samson, Éli, Samuel. Vmes je prvikrat v izraelski zgodovini prišlo do kraljestva. Takrat je za tri leta zavladal Gideonov sin Abimeleh (). Po ponovni dobi sodnikov je končno prišlo do trajne vzpostavitve Kraljestva Izrael. Sprva enotno kraljestvo se je slabih 100 let kasneje razdelilo na dve kraljestvi. Tudi pred razdelitvijo sta že obstajali dve skupini rodov (devet rodov proti trem), povezava med njimi pa je bila do razdelitve včasih manj, včasih bolj šibka. Najpomembnejši vir za zgodovino kraljev je Sveto pismo.

V seznamu so z rdečo oziroma zeleno barvo pisave prikazane svetopisemske oznake, ali je kralj delal, kar je hudo v Gospodovih očeh ali pa, kar je prav v Gospodovih očeh. Pri nekaterih kraljih te oznake Sveto pismo izjemoma ne ponuja, vendar je mogoče splošno oceno vladavine razbrati iz drugih podatkov. Letnice vladavin so posebno pri začetnih kraljih približne.

Seznam

Glej tudi 

 Hasmonejci
 Kraljestvo Himjar (110 pr. n. št. - 525 n. št.) - judovsko kraljestvo v antičnem Jemnu
 Adiabene (15 - 116 n. št.) - kraljestvo v Asiriji, katere kralji so se spreobrnili v judovsko vero

Zunanje povezave